Halifax Town AFC (celým názvem: Halifax Town Association Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Halifax v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1911, zanikl v roce 2008 kvůli dluhům ve výši 800 000 liber. Po jeho zániku byl ve městě založen klub FC Halifax Town. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu The Shay s kapacitou 14 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1932/33, 1952/53
 EFL Cup
 4. kolo: 1963/64
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2006/07
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 1987/88, 1989/90, 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1911–1912: Yorkshire Combination
 1912–1921: Midland Football League
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1963: Football League Third Division
 1963–1969: Football League Fourth Division
 1969–1976: Football League Third Division
 1976–1992: Football League Fourth Division
 1992–1993: Football League Third Division
 1993–1998: Conference National
 1998–2002: Football League Third Division
 2002–2007: Conference National
 2007–2008: Conference Premier

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky – archiv z 12. dubna 2008 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1911
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2008
West Yorkshire